Новое — деревня в Зубцовском районе Тверской области, входит в состав Погорельского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на берегу реки Дёржа в 15 км на юго-восток от центра поселения села Погорелое Городище и в 38 км на юго-восток от районного центра Зубцова.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня Новая входила в состав Ивановской волости Зубцовского уезда Тверской губернии. В 1888 году в деревне было 60 дворов. 

С 1929 года деревня входила в состав Ивановского сельсовета Погорельского района Ржевского округа Западной области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1960 года — центр Новского сельсовета в составе Зубцовского района, с 1994 года — центр Новского сельского округа, с 2005 года — в составе Погорельского сельского поселения. 

В годы Советской власти в деревне располагалась центральная усадьба колхоза «Успех», до 2006 года в деревне работала Новская начальная школа.

Население

Инфраструктура 
В деревне имеются фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Зубцовского района